Le Buisson (Lozère) – comune francese
Le Buisson (Marna) – comune francese